Натуральне число 1501
 1501 рік до нашої ери
 1501 рік нашої ери